When You’re Strange: Music from the Motion Picture  () — саундтрек к документальному фильму режиссёра Тома ДиЧилло When You’re Strange о творчестве группы The Doors, выпущенный в апреле 2010 года. Саундтрек содержит 14 композиций с 6 студийных альбомомв The Doors, совмещённых с записями с различных фестивалей и телешоу. Стихи Джима Моррисона читает Джонни Депп.

По способу компоновки — стихи, перемежаемые музыкой — альбом сильно напоминает альбом The Doors An American Prayer.

Список композиций 
 «Poem: Cinema» — 0:25
 «Poem: The Spirit of Music» — 0:22
 «Moonlight Drive» — 3:01
 «Poem: The Doors of Perception» (Уильям Блэйк) — 0:08
 «Break on Through (To the Other Side)» (Live from the Isle of Wight, August 29, 1970) — 4:59
 «Poem: A Visitation of Energy» — 0:05
 «Light My Fire» (Live from the Ed Sullivan Show, September 17, 1967) — 3:05
 «Interview: To really be a superstar» (Джим Моррисон) — 0:14
 «Five to One» — 4:27
 «Poem: Wasting the Dawn» — 0:25
 «When the Music’s Over» (Live from Television-Byen, Gladsaxe, Copenhagen, Denmark, September 18, 1968) — 12:27
 «Interview: The Doors» — 0:29
 «Hello, I Love You» — 2:39
 «Interview: Dead serious» (Джим Моррисон) — 0:08
 «People Are Strange» — 2:10
 «Poem: Inside the Dream» — 0:14
 «Soul Kitchen» — 3:32
 «Poem: We Have Been Metamorphosized» — 0:15
 «Poem: Touch Scares» — 0:08
 «Touch Me» — 3:28
 «Poem: Naked We Come» — 0:09
 «Poem: O Great Creator of Being» — 0:08
 «The End» — 11:29
 «Poem: The Girl of the Ghetto» — 0:26
 «L.A. Woman» — 7:57
 «Poem: Crossroads» — 0:10
 «Roadhouse Blues» (Live from the Felt Forum, New York, January 17, 1970) — 4:07
 «Poem: Ensenada» — 0:14
 «Riders on the Storm» — 7:16
 «Poem: As I Look Back» — 0:11
 «The Crystal Ship» — 2:32
 «Poem: Goodbye America» — 0:24

Участники записи 
 Джим Моррисон — вокал.
 Рэй Манзарек — клавишные.
 Робби Кригер — гитара.
 Джон Денсмор — ударные.

Примечания

Ссылки 
 When You're Strange: Music from the Motion Picture  на Discogs.com

2010
D
D
Альбомы Rhino Entertainment
Альбомы США
Альбомы на английском языке